Strzyżewice (gemeente)
 Strzyżewice (Lublin)
 Strzyżewice (Groot-Polen)
 Strzyżewice (Łódź)